Ginzburg är ett efternamn. 

 Carlo Ginzburg (född 1939), italiens historiker och författare
Evgenia Ginzburg, sovjetisk författare känd för sina memoarer om 18 år som fånge i Gulag
Moisej Ginzburg, sovjetisk arkitekt
Natalia Ginzburg, italiensk författare
 Leone Ginzburg (1909–1944), rysk-italiensk författare och politisk aktivist
Lidija Ginzburg, sovjetisk litteraturhistoriker och författare
Vitalij L. Ginzburg, rysk nobelpristagare i fysik 2003

Ryska efternamn